ISA:

 ISA (Israel Space Agency) — Израильское космическое агентство.
 ISA — устаревшая системная шина IBM PC-совместимых компьютеров.
 Internet Security and Acceleration Server — предыдущее название продукта Microsoft Forefront Threat Management Gateway от компании Microsoft.
 International Socialist Alternative - международная троцкистская организация.
 International Society of Arboriculture.
 International Sociological Association.
 International Studies Abroad.
 International Sign Association.
 International Society of Automation (ISA; http://www.isa.org/).
 Общество приборостроения, систем и автоматики (ISA; http://isa.aanet.ru/).
 Международные стандарты аудита — International Standards on Auditing.
 Архитектура набора команд () — часть общей архитектуры компьютера, имеющая отношение к программированию. 
 ISA-95 — международный стандарт для разработки интерфейса между предприятиями и управляющими системами.
 ISA — Intelligence Support Activity (Служба поддержки разведки), подразделение специального назначения, подчинённое Министерству обороны США. Выполняет задачи разведки.
 International Slackline Association - международная ассоциация слэклайна